Uuno est un prénom finlandais et estonien pouvant désigner:

Prénom
Uuno Alanko (1878-1964), peintre et architecte finlandais
Uuno Eskola (1889-1958), graphiste et acteur finlandais
 (1901-1933), poète et auteur finlandais
Uuno Klami (1900-1961), compositeur finlandais
 (1896-1956), acteur finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom